Walia:
 Pembroke – półwysep w Walii
 Pembroke – miasto w Walii, w hrabstwie Pembrokeshire; pozostałe nazwy pochodzą od nazwy tego miasta

Miejscowość na Malcie:
 Pembroke – jednostka administracyjna na Malcie

Miejscowości w USA:
 Pembroke – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bryan
 Pembroke – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Christian
 Pembroke – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Pembroke – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Pembroke – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Pembroke – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Pembroke – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
 Pembroke – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Giles
Gminy w USA:
 Pembroke (ang. Pembroke Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Pembroke (ang. Pembroke Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Pembroke (ang. Pembroke Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Pembroke (ang. Pembroke Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Pembroke (ang. Pembroke Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Genesee
 Pembroke (ang. Pembroke Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson
Miejscowość w Kanadzie:
 Pembroke w Ontario